Шерлок Холмс:

 Шерлок Холмс — литературный персонаж, созданный Артуром Конан Дойлом.
 Шерлок Холмс — фильм 1916 года режиссёра Артура Бертелета.
 Шерлок Холмс — фильм 1922 года режиссёра Альберта Паркера.
 Шерлок Холмс — фильм 2009 года режиссёра Гая Ричи.
 Шерлок Холмс — фильм 2010 года режиссёра Рэйчел Голденберг.
 Шерлок Холмс — телесериал 2013 года режиссёра Андрея Кавуна.

См. также 
 Список страниц, начинающихся с «Шерлок Холмс»
 Приключения Шерлока Холмса
 Шерлок Холмс (телесериал)